Bündnis für Arbeit steht für:

 Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit, zwischen Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Regierung
 Betriebliches Bündnis für Arbeit, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat